Тімеа Бабош і Андреа Сестіні-Главачкова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Олександра Панова і Лаура Зігемунд виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Ралука Олару з рахунком 6–2, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2018
Кубок Кремля, парний розряд